Distretto di Cochabamba – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Cochabamba – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di Cochabamba – distretto del Perù nella regione di Huancavelica
Distretto di Cochabamba – distretto del Perù nella regione di Huánuco